Jeff Davis é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Jeff Davis (Geórgia)
Condado de Jeff Davis (Texas)

Existem também dois condados designados Jefferson Davis:
Condado de Jefferson Davis, no Mississippi
Paróquia de Jefferson Davis, no Luisiana

Desambiguações de topônimos